Gminy w USA:
 Mad River – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Trinity

Gminy w USA:
 Mad River (ang. Mad River Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Champaign
 Mad River (ang. Mad River Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clark